А́лан Тейт (; 2 сентября 1982, Дерем, Англия) — английский футболист, защитник.

Карьера 
Родился в графстве Дерем. Тейт начинал свою карьеру в системе «МЮ». Он стал капитаном резервной команды, хотя в команде играли такие игроки, как Квинтон Форчун, Люк Чедуик, Крис Иглз. Несмотря на то, что он был капитаном в той команде, в основную дружину пробиться не смог. Тейт отправился в аренду во второй по значимости турнир Бельгии в «Антверпен». В следующий раз он вновь отправился в аренду, на этот раз в «Суонси Сити». Он себя хорошо проявил в составе , прежде чем был выкуплен окончательно. В ноябре 2012 Алан присоединился к «Лидс Юнайтед» на правах аренды.

Достижения 
 Суонси Сити

 Первая Футбольная лига Англии
  Чемпион (1): 2007/08
 Трофей Футбольной лиги
  Обладатель (1): 2005/06
 Кубок Футбольной лиги
  Обладатель (1): 2012/13
 Итого: 3 трофея

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба «Кру Александра» 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Кру Александра»